Shamiyeh kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Shamīyeh, ort, Khorasan,

Kuwait 

 Ash Shāmīyah (del av en befolkad plats), Al Asimahguvernementet, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kuwaitförgreningar